ULS puede referirse a:

 ULS Airlines Cargo (anteriormente Kuzu Airlines Cargo), es una aerolínea de carga con sede en Estambul, Turquía; o
 Universidad de La Serena, universidad chilena cuyo acrónimo es ULS.